Дольни-Поустевна (), () — город на севере Чешской республики, в Устецком крае в районе Дечин.

На западе и юге граничит с землёй Саксония (ФРГ).

Административно разделён на 5 районов: Дольни-Поустевна, Горни-Поустевна, Карлин, Рынок и Нова Виска.

История 
Первое письменное упоминание датируется 1241 годом.

Население 
Население по состоянию на 2022 год — 1650 жителей. Площадь — 11,07 км².

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дольни-Поустевна 

Города Устецкого края